Kokkola kan syfta på:

 Kokkola - det finska namnet på staden Karleby i Österbotten, Finland
 Kokkola-Pietarsaari Airport –  en finländsk flygplats belägen i Kronoby
 Kokkola (ö i Finland) – en finländsk ö i  i Bottenhavet
 1522 Kokkola – en asteroid